Le kebero est un animal plus connu sous le nom de Loup d'Abyssinie.
 Le kebero est un instrument de musique éthiopien.